Motociklistična Velika nagrada Malezije 2006 je bila trinajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 10. septembra 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006